Alphaville – Jean-Luc Godard francia filmrendező 1965-ben bemutatott filmje.
 Alphaville – német pop/rockegyüttes.